Cabedelo kan syfta på:

Brasilien 

 Cabedelo (kommun), Paraíba, 
 Cabedelo (ort), Paraíba,